Rudolfine steht für:
 Rudolfine (Vorname), ein weiblicher Vorname
 eine kleine Clementine (Frucht) mit dünner Schale